Andesarassari
 Azara-arassari
 Blauwbandarassari
 Blauwkeelarassari
 Bleeksnavelarassari
 Bruinoorarassari
 Bruinsnavelarassari
 Derby-arassari
 Dubbelbandarassari
 Geelbrauwarassari
 Geeloogarassari
 Grijskeelarassari
 Groene arassari
 Halsbandarassari
 Kroeskoparassari
 Letterarassari
 Roodhalsarassari
 Roodstuitarassari
 Santa-Marta-arassari
 Smaragdarassari
 Streepsnavelarassari
 Violetkeelarassari
 Vuursnavelarassari
 Waglers arassari
 Whitely's arassari
 Zwartkeelarassari
 Zwartnekarassari